Шама́н:
 Шаман — согласно религиозным верованиям, человек, наделённый способностями общаться с духами и сверхъестественными силами, а также излечивать болезни.
 Шаман — вездеход с колёсной формулой 8х8 на шинах сверхнизкого давления, разработанный российской компанией ООО «Авторос».
 Шаман — вездеход с колёсной формулой 4х4, разработанный на шасси грузовика ГАЗ-66 на Севастопольском авторемонтном заводе.
 «Шаман» — музыкальный альбом 2006 года российской рок-группы «Кукрыниксы».
 «Шаман» — российско-французский приключенческо-мистический драматический художественный фильм 1996 года французского режиссёра Бартабаса (Клемана Марти).
 «Шаман» — российский криминальный телесериал 2011—2014 годов.
 «Шаман» — российский детективный телесериал 2018 года режиссёра Игоря Хомского.

Фамилия 
 Попов-Шаман, Александр Иванович (1903—1969) — советский архитектор и художник, член Союза архитекторов СССР (1935). Участник Великой Отечественной войны.

См. также 

 Шаманизм
 Шаманка
 Шаманов
 Shaman (значения)

Примечания